Pulp-журналы (; варианты перевода: «макулатурные журналы», «журнальное чтиво», «бульварные журналы», «журналы-дешёвки» и так далее) — разговорное название категории издававшихся в конце XIX — первой половине XX века в США дешёвых массовых журналов (как правило, литературных), в которых публиковались сенсационные, скандальные и сентиментальные материалы и рассказы.

Название «pulp-журналы» происходит от термина «pulp», которым называли целлюлозную массу из вторсырья и самый дешёвый сорт выработанной из неё низкокачественной газетной бумаги, способной держать типографскую краску.

История 
Первый pulp-журнал создал в 1896 году Фрэнк Манси. Манси преобразовал издававшийся им журнал для подростков «The Argosy» в журнал приключенческих рассказов для взрослых, ради экономии стал печатать его на низкокачественной бумаге и продавать по 10 центов за экземпляр. Снижение цены расширило читательскую аудиторию журнала, что, в свою очередь, привлекло к изданию внимание рекламодателей. Новая коммерческая схема быстро доказала свою эффективность и привела к появлению множества подражаний.

Фрэнк Манси создал тип периодического литературного издания, ориентированного на массового читателя. В журналах такого типа публиковались детективы, приключенческие истории, «больничные романы», вестерны, готика, мистика, рассказы о спортсменах, пиратах, золотоискателях, о затерянных племенах и гробницах фараонов, приключения на войне, приключения в джунглях и другие разновидности жанровой литературы. Pulp-журналы быстро стали воплощением бульварщины, синонимом одноразового чтива. Термин «pulp fiction», возрождённый к новой жизни фильмом «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, появился именно в связи с ними.

Уже в первом десятилетии XX века выходили десятки pulp-журналов: «The Popular Magazine», «All-Story», «Top-Notch», «Short Story», «Blue Book», «Cavalier», «Adventure» и другие.

Поначалу все эти издания были всежанровыми, но к началу 1910-х годов наряду с ними начали появляться pulp-журналы нового типа, которые были ориентированы тематически на какой-то конкретный жанр — детектив, вестерн, истории про пиратов, а несколько позже — литературу ужасов, научную фантастику и авиационные приключения. В отличие от всежанровых журналов, специализированные издания были рассчитаны на более узкую, но одновременно более мотивированную аудиторию, что позволяло им успешно удерживаться на рынке литературной периодики.

В первой половине XX века американская литература довольно отчётливо делилась на «журнальную» и «книжную», причём эти два направления пересекались довольно редко. Книжные издания произведений, опубликованных в журналах, были скорее исключением, чем правилом. Книжные издания были гораздо более престижными и прибыльными для авторов, так как позволяли получать потиражные отчисления от публикаций; издатели журналов платили авторам только один раз, а повторные перепечатки произведений были возможны только для самых популярных произведений. Практически же всё журнальное творчество было «одноразовым» — автор просто продавал свой текст журналу для того, чтобы один раз получить за него гонорар и забыть о своём творении навсегда.

Pulp-журналы продолжали существовать в той или иной форме до начала 1950-х годов, когда изменения на рынке периодики и удешевление книг заставили их исчезнуть или преобразоваться в более престижные издания.

В 2018 году силами волонтеров и библиотек на archive.org было выложено более 12 000 оцифрованных pulp-журналов за период с 1896 по 1950 гг. (хотя можно найти и более новые выпуски).

Список pulp-журналов 
Следующие издания считаются pulp-журналами:
 Action Stories;
 ;
 Air Wonder Stories;
 All-Story;
 Amazing Stories;
 The Argosy;
 Astounding Science Fiction;
 Black Mask;
 ;
 Cavalier;
 Fantastic Adventures;
 The Popular Magazine;
 Planet Stories;
 Science Wonder Stories;
 The Shadow;
 ;
 Strange Tales;
 ;
 Tops in Science Fiction;
 Two Complete Science-Adventure Books;
 Unknown;
 Weird Tales;
 Wonder Story Annual

Издатели, издательства 
Список издателей, публиковавших pulp-журналы:
 Хьюго Гернсбек;
 Фрэнк Манси.

Список издательств, публиковавших pulp-журналы:
 «Popular Publications»;
 «Street & Smith»;
 «Thrilling Publications».

Авторы 
Некоторые авторы, добившиеся известности благодаря публикациям в pulp-журналах:

 Эдгар Райс Берроуз;
 Эрл Стэнли Гарднер;
 Роберт Ирвин Говард;
 Луис Ламур;
 Джон Макдональд;
 Абрахам Меррит;
 Рафаэль Сабатини;
 Дэшил Хэммет;
 Рэймонд Чандлер.

Художники-иллюстраторы 
Некоторые художники, ставшие известными благодаря рисованию иллюстраций для pulp-журналов:

 Маргарет Брандидж;
 Рафаэль Де Сото;
 Фрэнк Рудольф Пауль;
 Норман Саундерс;
 Верджил Финлей.

См. также 
 Бульварный роман
 Киносериал

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 
 

 на других языках
 Chambliss, Julian and William Svitavsky, «From Pulp Hero to Superhero: Culture, Race, and Identity in AmericanPopular Culture, 1900—1940», Studies in American Culture. 30 (1) (October 2008).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sampson, Robert (1983) Yesterday’s Faces: A Study of Series Characters in the early Pulp Magazines . Volume 1. Glory figures, Vol. 2. Strange days, Vol. 3. From the Dark Side, Vol. 4. The Solvers, Vol 5. Dangerous Horizons, Vol. 6. Violent lives. Bowling Green University Popular Press, ISBN 0-87972-217-7.

Ссылки 
 Сергей Бережной — «Баллада о карьере». Статья о Фрэнке Манси — основателе первого pulp-журнала.
 Pulp Glossary.
 Pulp Magazines Project.
 Архив из более чем 12 000 pulp-журналов

Коллекции обложек 
 Science Fiction list.
 Magazine Checklists.
 MagazineArt.org.